Los Leones kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Leones, Chihuahua, 
 Los Leones, Veracruz, Tierra Blanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar